Osoby o tym nazwisku:
 James Edward Quigley – rzymskokatolicki biskup 
 Lauren Quigley – brytyjska pływaczka
 Linnea Quigley – amerykańska aktorka i producent filmowa

Tytuły dzieł:
 Quigley na Antypodach – film z 1990 roku
 Quigley – film z 2003 roku

Zobacz też:
 (18699) Quigley – planetoida z pasa głównego asteroid